

Patronyme 

 Pierre d'Ornellas (1953), prélat catholique français, archevêque de Rennes ;
 Charlotte d'Ornellas (1986), journaliste française.